

Personnages célèbres 
Prince Albert peut faire référence à :
 le prince consort Albert de Saxe-Cobourg-Gotha, époux de la reine Victoria ;
 les princes de Monaco Albert  et Albert II ;
 les rois des Belges Albert  et Albert II, avant leur accession au trône ;
 le roi du Royaume-Uni George VI, avant son accession au trône.

Toponyme 

 Prince Albert, une localité de la Saskatchewan (Canada) ;
 Prince Albert, la circonscription fédérale comprenant cette localité ;
 Prince Albert, diverses circonscriptions provinciales (actuelles et historiques) de la Saskatchewan ;
 Détroit du Prince Albert, un détroit des Territoires du Nord-Ouest au Canada. 

 Prince Albert, une municipalité locale d'Afrique du Sud ;
 Prince Albert, le siège de la municipalité locale de Prince Albert.

Autres 
Prince Albert peut aussi désigner :
 Prince Albert, un piercing du gland du pénis ;
 Prince Albert ou Prince albert pudding, un gâteau ;
 , une marque de tabac.